Fredonia peut désigner :

Colombie 
 Fredonia, municipalité du département d'Antioquia.

États-Unis 
 Fredonia (Alabama) ;
 Fredonia (Arizona) ;
 Fredonia, une ville de l’Arkansas ;
 Fredonia (Dakota du Nord) ;
 Fredonia (Iowa) ;
 Fredonia (Kansas) ;
 Fredonia (Kentucky) ;
 Fredonia (New York) ;
 Fredonia (Pennsylvanie) ;
 Fredonia (Texas) ;
 Fredonia (Wisconsin).